Estación San Martín puede referirse a:

Argentina
Estación San Martín del Ferrocarril Mitre.
Estación San Martín del Ferrocarril Urquiza.
Estación San Martín del Ferrocarril Belgrano.
Estación San Martín del Ferrocarril General San Martín.

Chile
Estación San Martín, en la región de Arica y Parinacota.
Estación San Martín, en la región de Antofagasta.
Estación San Martín, en la región de Coquimbo.
Estación San Martín, en la región del Biobío.

Colombia
Estación San Martín de Bogotá.

Perú
Estación San Martín del Metro de Lima.